Waldron kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Waldron (Arkansas)
Waldron (Kansas)
Waldron (Michigan)